Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Regina Maršíková 3-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Tracy Austin (campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)

 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Regina Maršíková (finale)
 Yvonne Vermaak (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1980